Bärn steht für:

 schweizerdeutsche Bezeichnung von Bern
 deutsche Bezeichnung der Stadt Moravský Beroun in Tschechien
 Landkreis Bärn im Reichsgau Sudetenland

Siehe auch:
 Bern (Begriffsklärung)